Вальверде-де-Леганес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Льянос-де-Оливенса. Занимает площадь 73 км². Население — 4179 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса